Sjöbo kan syfta på:

 Sjöbo – en tätort och centralort i Sjöbo kommun i sydöstra Skåne
 Sjöbo municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Södra Åsums landskommun 1898–1951
 Sjöbo köping – en historisk köpingskommun 1952–1971
 Sjöbo kommun – en kommun i Skåne län 1972–
 Sjöbo församling – en församling i Lunds stift 2002–
 Sjöbo, Borås – en stadsdel i Borås
 Sjöbo, Ljusdals kommun – en småort i Ljusdals kommun i Gävleborgs län
 Sjöbo, Kungsbacka kommun – en småort i Kungsbacka kommun i Hallands län
 Sjöbo, Värnamo kommun – en småort i Värnamo kommun, Småland
 Kvarnabo och Sjöbo – en småort i Alingsås kommun